La aproximante labiodental sorda es un tipo de sonido consonántico usado en algunas lenguas habladas. Los símbolos en el alfabeto fonético internacional que representan a este sonido son ⟨ʋ̥⟩ y ⟨f̞⟩, y los equivalentes símbolos X-SAMPA son <kbd>P_0<kbd> (o <kbd>v\_0<kbd>) y <kbd>f_o<kbd>.

La aproximante labiodental sorda es la realización típica de / f / en la variedad india sudafricana de inglés. Como la / v / sonora se realiza también como una aproximante (ʋ), esta variedad es también un ejemplo de un contraste entre aproximantes labiodentales sordas y sonoras.

La existencia de consonantes aproximantes sordas no es aceptada por todos los fonólogos, lo normal es que sean sonoras.

Aparición en distintos idiomas
 * Inglés (Indian South African): fair [ʋ̥eː] feria

labiodental sorda
Consonantes labiodentales
Consonantes sordas